Weinhard ist der Name von

 Henry Weinhard (1830–1904), US-amerikanischer Brauer deutscher Abstammung  
 Henry Weinhard's Private Reserve and Blitz-Weinhard ehemalige US-amerikanische Biermarken
 Weinhard Brewery Complex, unter Denkmalschutz stehendes Brauereigebäude in Portland, Oregon, 
 Franz Weinhard, andere Schreibweise für Franz Weinhart (1617–1686), Weihbischof in Regensburg